Övre Örasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Örasjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (9,93 ha)
Övre Örasjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (76,7 ha)

Se även
Örasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn